155-мм самоходная гаубица M41 "Gorilla" () — самоходная артиллерийская установка США времён Второй мировой войны, класса самоходных гаубиц, лёгкая по массе. Разработана в 1941—1944 годах, вначале на шасси танка M3 Стюарт, затем на более современном шасси M24 Чаффи. Серийное производство M41 было начато в 1945 году, но с окончанием Второй мировой было свёрнуто после выпуска всего 85 машин. M41 появилась слишком поздно, чтобы принять участие во Второй мировой войне, однако активно использовалась в Корейской войне.

Литература 
 R. P. Hunnicutt. Stuart. A history of the American Light Tank. — Presidio, 1992. ISBN 978-0-89141-462-9

Самоходная артиллерия по алфавиту
Самоходная артиллерия США периода Второй мировой войны
Самоходные гаубицы США
Самоходная артиллерия Корейской войны
Гусеничная самоходная артиллерия